Podgórzyn (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Jeleniogórski
 Podgórzyn (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Kętrzyński
 Podgórzyn (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Jeleniogórski
 Podgórzyn (Kujavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Żniński